Niccolò – variante del nome Nicola
Niccolò – scultore italiano (XII secolo)

Pagine correlate